Neckar steht für:
 Neckar, Fluss überwiegend in Baden-Württemberg, rechter Zufluss des Rheins in Mannheim
 (1223) Neckar, Asteroid
 Neckar AG, Unternehmen, das Schifffahrts- und Wasserkraftanlagen am Fluss Neckar betreibt
 Neckar, Modellname von NSU-Fiat, eines ehemaligen deutschen Autoherstellers 
 Neckar, erste Lokomotive der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 Neckar (A 66), ehemaliger Tender der Deutschen Marine
 Neckar (Schiff, 1874), Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd
 Neckar (Schiff, 1900), Kombischiff des Norddeutschen Lloyd
 Neckar (Pferd) (1948–1974), englisches Vollblutpferd 
 Neckartal-Damm ist ein Staudamm und Stausee im südlichen Namibia

Neckář ist ein tschechischer Familienname:
 Stanislav Neckář (* 1975), tschechischer Eishockeyspieler
 Václav Neckář (* 1943), tschechischer Sänger